Reliëf (landschap), het hoogteverschil in het landschap (heuvels en bergen)
Reliëf (beeldhouwkunst), een driedimensionale beeldhouwkundige afbeelding
Reliëf (munt), een begrip uit de muntkunde
Reliëf- of blinddruk
Reliëf (mineralogie), de schijnbare hoogte van mineralen ten opzichte van elkaar, wanneer gezien in een slijpplaatje

Zie ook 
Plaquette (kunst)